Agnes Carlsson (1988, Vänersborg, Suècia), cantant guanyadora del reality show Operación Triunfo el 2005.
 Arvid Carlsson (Uppsala, Suècia, 1923), metge i professor universitari suec.
 Daniel Carlsson (1976), pilot de ral·lis suec.
 Gösta Carlsson (Uppsala, 1906 - Lännaholm, 1992), ciclista suec.
 Jonas Carlsson Dryander (Göteborg, 1748 – 1810), botànic suec.